Канево — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Канево — деревня в Сенненском районе Витебской области.

Россия 
 Канево — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.